Het boek Het oneindige verhaal
The NeverEnding Story (film), de eerste film gebaseerd op dit boek
The NeverEnding Story II: The Next Chapter, een Duits-Amerikaanse fantasyfilm uit 1990
The NeverEnding Story III, een Duits-Amerikaanse fantasiefilm uit 1994,
The neverending story (lied), een lied van Limahl, welke als titelsong diende voor bovengenoemde film
The Neverending Story (computerspel), een computerspel van het genre avonturenspel
Excalibur - Secrets of the Dark Forest, de huidige benaming voor de voormalige attractie The NeverEnding Story in Movie Park Germany.
The NeverEnding Story (album)